Płock peut désigner :

Toponymie
en Pologne:
Voïvodie de Płock, une ancienne voïvodie de 1975 à 1998
dans la voïvodie de Mazovie
 Płock, une ville 
 Powiat de Płock, une powiat